Соревнования по академической гребле на летних Олимпийских играх впервые появились на летних Олимпийских играх 1900 в Париже и с тех пор включались в программу каждых последующих Игр. Первоначально соревнования были мужскими, женские дисциплины появились на летних олимпийских играх 1976 в Монреале. На летних Олимпийских играх 1996 в Атланте впервые были проведены соревнования в лёгком весе. В этом виде спорта разыгрываются 14 комплектов наград.

Соревнования

Мужчины 

</div>

Женщины 
<div style="overflow:auto">

Неоднократные медалисты

Медальный зачёт (после 2016 года)

Страны 
<div style="overflow:auto">

Примечания

См. также 
 Список призёров Олимпийских игр по академической гребле (мужчины)
 Список призёров Олимпийских игр по академической гребле (женщины)

Ссылки 
 Академическая гребля на Олимпийских играх  

Академическая гребля на Олимпийских играх
Виды спорта на летних Олимпийских играх